Бассе́йн:


Искусственный водоём 
 Плавательный бассейн — искусственный водоём как спортивное сооружение.
 Гидромассажный бассейн — бассейн, оснащённый системой гидромассажа.
 Опытовый бассейн — экспериментальная установка, предназначенная для исследования гидродинамических качеств тел.

В географии 
 Бассейн — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данный водоём или водоток.

Топонимы 
 Бассейн — город в Мьянме.
 Бассейн — река в Мьянме, один из рукавов Иравади.
 Бассейн — озеро в Карагандинской области Республики Казахстан.

В геологии 
 Бассейн полезного ископаемого.
 Угольный бассейн — крупная площадь сплошного или прерывистого развития угленосных отложений.
 Нефтегазоносный бассейн.

Другие значения 
 Бассейны Ньютона — разновидность алгебраических фракталов.
 Сосудистый бассейн — совокупность артерий, обеспечивающих кровоснабжение органа (например, головного мозга).

Фильмы